Sachin : commune française, située dans le département du Pas-de-Calais
 Sachin : État princier des Indes

Homonymie de toponyme